Широкий атмосферный ливень (ШАЛ) — «ливень» вторичных субатомных частиц (преимущественно, электронов), образующийся в результате множественных каскадных реакций космических лучей в земной атмосфере.

Родоначальником ливня является попавшая в атмосферу из космоса первичная частица, вступающая в реакции с ядрами атомов газов, составляющих воздух. 
Изучение широких атмосферных ливней даёт возможность исследовать параметры частиц, которые невозможно наблюдать непосредственно с Земли, так как их энергия слишком высока для прохождения земной атмосферы, например гамма-частиц высоких и сверхвысоких энергий.

Широкие атмосферные ливни являются нормальным явлением, незаметны для человека и регистрируются с помощью специальных детекторов частиц.
Ширина ливня у поверхности земли может достигать сотен и тысяч метров, площадь — десятков квадратных километров. Для получения характеристик первичной частицы (в первую очередь, её энергии), которые закодированы в характеристиках вторичных частиц, необходимо разместить детекторы на как можно большей площади.

См. также 
 Солнечно-протонные штормы
 Тункинский эксперимент
 Черенковский телескоп
 Красильников, Дмитрий Данилович
 Никольский, Сергей Иванович

Литература 
 Extensive Air Showers − M. V. S. Rao, B. V. Sreekantan / World Scientific, 1998

Примечания 

Физические эффекты и явления
Физика элементарных частиц
Ядерная физика